Кідонія (Крит) - давньогрецький поліс на острові Крит, на місці сучасного міста Ханья.
 Кідонія (Марс) - регіон в північній півкулі Марса.